Das Martin-Niemöller-Haus im Stadtteil Gispersleben von Erfurt ist ein Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinden Erfurt-Gispersleben, Kühnhausen, Tiefthal. Es liegt nahe dem zur DDR-Zeit entstandenen Plattenbau-Wohnviertel Erfurt-Roter Berg und ist nach dem evangelischen Pfarrer Martin Niemöller benannt.

Bauwerk 
Das Kirchengebäude ist ein Zweckbau für Gottesdienste und Gemeindearbeit. Es wurde mithilfe eines Kirchenbauprogramms in der DDR, welches von den evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland finanziert wurde,  erbaut.  1982 wurde es auf dem Kirchengrundstück zwischen Templiner Straße 8 und Zittauer Straße eingeweiht.

Das evangelische Gemeindezentrum entstand im einstigen Pfarrgarten Kiliani und ist  mit Gemeindesaal, Gesprächs-, Jugend- und Kinderraum sowie Gemeindebüro ausgestattet.

Entstehung 
Aufgrund des Kirchen-Sonderbauprogramms der DDR-Regierung, wo sie gegen D-Mark (= Devisen) den Bau von Kirchen in Neubaugebieten zuließ, konnte mit der Planung des Gemeindezentrums begonnen werden. Erbaut wurde es ab 1980, die Einweihung war im Jahr 1982.

Die Kirchgemeinde gehört zum Kirchenkreis Erfurt in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Geschichte 
1950 wurde Gispersleben nach Erfurt eingemeindet. Von 1974 bis 1980 entstand am einstigen südlichen Dorfrand ein großes Wohngebiet in Plattenbauweise für rund 15.000 Einwohner. Das wurde kirchlich der Kiliani-Gemeinde zugeordnet, woraus sich die Notwendigkeit der Schaffung des Gemeindezentrums ergab. 1998 folgte der Zusammenschluss der Gisperslebener Viti- und der Kilianigemeinde.

Siehe auch 
 Liste in der DDR errichteter Sakralbauten
 Kirchenbauprogramme in der DDR

Weblinks 
 https://www.ekeg.de/index.php/gispersleben/geschichte
 https://www.ekeg.de/index.php/gispersleben/gemeindeleben
 https://www.ekmd.de/kirche/kirchenkreise/erfurt/erfurt-gispersleben/martin-niemoeller-haus/

Einzelnachweise 

Martin-Niemöller-Haus
Gemeindezentrum (Christentum)
Kirchenneubau in der DDR
Kirchengebäude der Moderne
Kirchengebäude des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt
Bauwerk der Moderne in Erfurt
Erbaut in den 1980er Jahren
Kirchengebäude in Europa
Martin Niemöller
Veranstaltungsstätte in Thüringen